Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 1989 avgjordes i Aleyska i Alaska, USA under perioden 5-8 april 1989 och var det åttonde världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 1989 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 1988/1989
Internationella sportevenemang i USA
1989 i USA
Alpin skidsport i USA
Sportevenemang i Alaska
Alaska under 1900-talet
1989